Die Saison 2003/04 war die 1. Spielzeit der von der FIBA Europa ausgetragenen EuroChallenge, die unter dem Namen Europe League startete. 

Den Titel gewann UNICS Kasan aus Russland.

Modus 
Das Turnier begann mit einer Gruppenphase aus zwei Gruppen mit je acht Mannschaften und zwei Gruppen mit je sieben Mannschaften. Die besten vier jeder Gruppe erreichten das Achtelfinale, gefolgt vom Viertelfinale. Beide Runden wurden in einer best of three Serie gespielt. Die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz 3, sowie das Finale fanden im Rahmen eines Final Four Turniers statt.

Teilnehmer 
An der FIBA Europe League 2003/04 nahmen 30 Mannschaften teil.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Achtelfinale 
Das Achtelfinale wurde in einer best-of-three Serie gespielt.

Viertelfinale 
Das Viertelfinale wurde ebenfalls in einer best-of-three Serie gespielt.

Final Four 

Das Final Four fand vom 22. bis zum 24. April 2004 in der Basketballhalle Kasan in Kasan statt.

Final Four MVP 
  Martin Müürsepp (UNICS Kasan)

Weblinks 
 Europe League 2003/04 auf fibaeurope.com

Einzelnachweise 

2003
Basketballsaison 2003/04